Arpad puede referirse a:
Arpad, una antigua ciudad de la actual Siria.
Árpad, nombre propio húngaro.
Árpad, padre de la patria y Gran Príncipe de Hungría.
La Dinastía de Árpad.
El Puente de Árpad, en Budapest, Hungría.